Eigil Nielsen (1918–2000) olimpiai bronzérmes dán labdarúgó, kapus
 Eigil Nielsen (1948–2019) válogatott dán labdarúgó, középpályás